And eller AND kan syfta på:

 And – en vattenlevande fågel inom familjen Anatidae, se Änder
 And (ätt) – en medeltidsätt
 And – engelsk beteckning inom logik och matematik för operatorn "och", se konjunktion (logik)
 AND – ISO 3166 landskod för Andorra
 AND – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Andorra